Paratanaoidea är en överfamilj av kräftdjur. Paratanaoidea ingår i ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Paratanaoidea 280 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider